Поповецкий сельский совет () — входит в состав
Кременецкого района 
Тернопольской области 
Украины.

Административный центр сельского совета находится в 
с. Поповцы.

Населённые пункты совета 
 
 с. Поповцы 
 с. Весёлая 
 с. Новый Кокорев 
 с. Старый Кокорев

Примечания